Viaña ist der Familienname folgender Personen:
 Cristian Malmagro Viaña (* 1983), spanischer Handballspieler 
 Jorge Vázquez Viaña (1939–1967), Revolutionär in der Guerilla Che Guevaras

Siehe auch:
 Viana